Stara Gora je ime več naselij v Sloveniji:

 Stara Gora, občina Benedikt
 Stara Gora, mestna občina Nova Gorica
 Stara Gora, občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Stara Gora, občina Mirna
 Stara Gora pri Šentilju, občina Šentilj
 Stara Gora pri Velikem Gabru, občina Šmartno pri Litiji

Stara gora je lahko tudi ime vzpetine:
Stara gora nad Čedadom v Italiji, znana po Starogorskem rokopisu

naselja v Sloveniji